A Copa da CAF (Confederação Africana de Futebol) foi um campeonato de futebol organizado pela CAF de 1992 a 2003, de nível e formato semelhantes a Copa CONMEBOL, sendo então a terceira competição continental em força no momento. Foi extinta em 2003, com a remodelação da Recopa Africana para a atual Copa das Confederações da África. O JS Kabylie da Argélia é o maior campeão da competição com 3 títulos.

Campeões

Títulos Por Clube

Títulos Por País

Técnicos Campeões

Ligações externas

Ver também 
 Liga dos Campeões da CAF
 Copa das Confederações da CAF
 Supercopa Africana
 Copa Interclubes da CECAFA
 Copa UNIFFAC
 Copa WAFU

Copa
!